Вилмар има више значења:
 Вилмар (Арканзас)
 Вилмар (Минесота)